Брёре́-ле-Фаверне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Пор-сюр-Сон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70095.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км севернее Безансона, в 15 км к северу от Везуля.

На севере коммуны протекает река Лантерн и её приток — небольшая река Крёзот (). Около половины территории коммуны занимают леса.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 571 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 371 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 271 были экономически активными, 100 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 271 активных жителей работали 243 человека (126 мужчин и 117 женщин), безработных было 28 (13 мужчин и 15 женщин). Среди 100 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 28 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона